Трка на 800 метара у женској конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 23., 24. и 26. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу освојену у Едмонтону 2001. одбранила је Марија Мутола из Moзамбика.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 такмичарка из 33 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године:

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у трци на 800 метара пре почетка првенства (23. август 2003), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. августа 2003. године. У квалификацијама су учествовале 41 такмичарка подељене у 5 група. Пласман у полуфинале избориле су по 3 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 9 атлетичарки са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:25; Група 2 у 17:31; Група 3 у 17:37; Група 4 у 17:43; Група 5 у 17:49.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 24. августа 2003. године. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:40; Група 2 у 17:48 и Група 3 у 17:56.

Финале 
Такмичење је одржано 26. августа 2019. године у 20:50.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном